Дулат — топоним и этноним.

 Дулат — посёлок, где произошёл конфликт в мае 1969 года между советскими пограничниками и китайскими военнослужащими.
 Дула́т — до 1945 года название села Зоркино (Крым).

См. также 
 Дулат — представитель казахского рода Дулаты.
 Дулат — представитель монгольского рода Дулаты (монголы).